Corvinusweg steht für

 Corvinusweg (Eisenstadt)
 Corvinusweg (Hannover)
 Corvinusweg (Herborn)